Scots Bay – miejscowość (community) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Kings;
 Scots Bay – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Cumberland.